Esbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 in Baden-Württemberg:
 Esbach (Blönried), Teil des Dorfes Blönried, Stadtteil von Aulendorf, Landkreis Ravensburg
 Esbach (Hasenweiler), Teil des Dorfes Hasenweiler, Ortsteil von Horgenzell, Landkreis Ravensburg
 Esbach (Zollenreute), Teil des Dorfes Zollenreute, Stadtteil von Aulendorf, Landkreis Ravensburg

 in Bayern:
 Esbach (Dinkelsbühl), Ortsteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach
 Esbach (Dörfles-Esbach), Ortsteil der Gemeinde Dörfles-Esbach, Landkreis Coburg
 Esbach (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach
 Esbach (Herrieden), Ortsteil der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach
 Esbach (Kulmbach), Ortsteil der Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach
 Esbach (Obernzenn), Ortsteil der Stadt Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Esbach (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein
 Esbach (Weidenbach), Ortsteil des Marktes Weidenbach, Landkreis Ansbach

 in Nordrhein-Westfalen:
 Esbach (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis

Fließgewässer:
 Esbach (Alster), rechter Zufluss der Alster bei Heilgersdorf, Stadt Seßlach, Landkreis Coburg, Bayern
 Esbach (Bodensee), Zufluss des Überlinger Sees in Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Esbach (Hechelschutzbach), rechter Oberlauf des Hechelschutzbachs (zur Altmühl) bei Sauerbach, Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Esbach (Hermannsbach), rechter Zufluss des Hermannsbachs (zur Mistel) bei Mistelbach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Esbach (Main), rechter Zufluss des Mains unterhalb von Untertheres, Gemeinde Theres, Landkreis Haßberge, Bayern
 Esbach (Prüm), linker Zufluss der Prüm bei Merlscheid, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Esbach (Seebach), rechter Zufluss des Seebachs oder Gützinger Bachs bei Herchsheim, Markt Giebelstadt, Landkreis Würzburg, Bayern
 Esbach (Steinbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Steinbachs (zur Jagst bei Hornberg) bis Gaggstatt, beide Orte zur Stadt Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Esbisgraben, rechter Zufluss des Neuwiesenbachs bei Wasserlos, Stadt Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Eschbach
 Espach
 Eßbach/Essbach